Лас Плазас има више значења:

 Лас Плазас (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Плазас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Плазас (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику